Сегунда 1946/1947 () — 16-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 14 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Второй дивизион Испании 1946/47 на lafutbolteca.com  

1946/1947
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1946 году
Спорт в Испании в 1947 году